Влади́мир Алексе́ев:
 Алексеев, Владимир Абрамович (1910—2000) — советский сценарист, лауреат Сталинской премии.
 Алексеев, Владимир Алексеевич (в монашестве Владимир; 1862—1927) — блаженный инок, чудотворец, почитаемый как подвижник благочестия.
 Алексеев, Владимир Борисович (1933—2013) — работник военно-космической отрасли.
 
 Алексеев, Владимир Геннадиевич (род. 1953) — украинский политик.
 Алексеев, Владимир Ефремович (1784—1832) — медальер, скульптор.
 Алексеев, Владимир Иванович (род. 1941) — советский игрок в хоккей с мячом.
 Алексеев, Владимир Михайлович (1932—1980) — советский математик.
 
 
 Алексеев, Владимир Петрович (1901—1958) — советский военачальник, генерал-лейтенант авиации.
 Алексеев, Владимир Сергеевич (1861—1939) — русский советский либреттист и режиссёр.
 Алексеев, Владимир Степанович (род. 1961) — российский военачальник, генерал-лейтенант, Герой Российской Федерации.
 Алексеев, Владимир Фёдорович (1852—1919) — российский физикохимик. Примечания